Echinacea –  genere di piante della famiglia delle Asteraceae.
Echinacea – superordine di Echinodermi della classe Echinoidea.